Парламентские выборы в Восточном Тиморе проходили 22 июля 2017 года. В результате выборов Революционный фронт за независимость Восточного Тимора (ФРЕТИЛИН) стало крупнейшей парламентской партией, получив 23 места в парламенте.

Избирательная система 
Парламент Восточного Тимора состоит из 65 депутатов, избираемых в едином национальном избирательным округе по пропорциональной избирательной системе. В партийных списках женщины должны составлять треть состава. Распределение мест проходит методом Д’Ондта.

Результаты

Примечания 

Восточный Тимор
Парламентские выборы в Восточном Тиморе
2017 год в Восточном Тиморе
События 22 июля
Июль 2017 года